Илья Андреевич Хоменко () — российский пловец, участник летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы в комбинированной эстафете, двукратный призёр летней Универсиады 2019 года, Мастер спорта международного класса.

Биография 
Заниматься плаванием Илья Хоменко начал ещё в детском саду в Ессентуках. На юниорском уровне главным достижением Хоменко является победа на чемпионате мира 2013 года на дистанции 100 метров брассом. Две медали Хоменко завоевал на чемпионате Европы 2013 года среди юниоров. В 2014 году выступил на взрослом чемпионате Европы, где смог уверенно выйти в финал на дистанции 200 метров брассом, где показал 5-й результат.

В августе 2016 года Хоменко был включён в состав сборной России для участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Хоменко на Играх выступал на одной дистанции — 200 метров брассом. На предварительном этапе российский пловец показал высокое время 2:08,94 и занял 4-е место в итоговой таблице по итогам всех заплывов. В полуфинал результат Хоменко оказался слабее почти на секунду (2:09,73), в результате в итоговом протоколе она расположился на 10-м месте и выбыл из борьбы за медали. В ноябре 2016 года Хоменко стал третьим на чемпионате России в 25-метровом бассейне и получил место в сборной России для участия в чемпионате мира. На мировом первенстве российский пловец смог пробиться в финал соревнований на дистанции 200 метров брассом, но занял там только 7-е место.

В апреле 2017 года Хоменко завоевал серебряную медаль чемпионата России, уступив в финале брассовой 200-метровки только Антону Чупкову, а также стал третьим на дистанции вдвое короче. На чемпионате мира 2017 года российский пловец смог пробиться в решающий заплыв, в котором показал 7-е время. В 2018 году Хоменко стал серебряным призёром чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров, приняв участие в предварительном раунде соревнований. На предварительном раунде индивидуальной 200-метровки брассом Хоменко показал третий результат среди всех пловцов, тем не менее ему пришлось завершить борьбу за медали, поскольку два лучших результата утренней программы показали его соотечественники Антон Чупков и Кирилл Пригода, а по правилам соревнований в полуфинале могли быть представлены максимум два представителя от одной страны.

В 2019 году Илья Хоменко принял участие в летней Универсиаде в Неаполе. На турнире российский пловец стал обладателем двух серебряных наград — на дистанции 200 метров брассом и в комбинированной эстафете 4×100 метров (выступал в предварительном заплыве).

Личная жизнь 
 Является студентом Южного федерального университета.

Личные рекорды 
По состоянию на июнь 2020 года

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года